Бора Ласкін (1912—1984) — головний суддя Верховного суду Канади (1973—1984).
 Ласкін Борис Савелійович (1914—1983) — радянський російський кіносценарист, поет, прозаїк, драматург.
 Ласкін Іван Андрійович (1901—1988) — генерал-лейтенант РА, учасник Другої світової війни.
 Лілі Ласкін (1893—1988) — французька арфістка.
 Ласкін Микола Олексійович (1894—1942) — генерал-майор РА, учасник Другої світової війни.
 Ласкін Сергій Володимирович (1976—2015) — сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.